

Wydarzenia 

 początek panowania Filipa II w Macedonii